Holzbauern ist der Name folgender Orte:

  Holzbauern (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
  Holzbauern (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Holzbauer
 Holzbaur